Santo Ildefonso - freguesia do concelho do Porto
 Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso - freguesia do concelho de Elvas
 Santo Ildefonso (Espanha)
 Ildefonso de Toledo - bispo de Toledo, considerado santo pela Igreja Católica

Tratados 

 Tratado de Santo Ildefonso (1777) ou Tratado dos Limites, assinado entre Portugal e Espanha na cidade de Santo Ildefonso
 Tratado de Santo Ildefonso (1796), assinado entre a Espanha e França
 Tratado de Santo Ildefonso (1800), assinado entre a Espanha e França

Ver também
San Ildefonso

Desambiguação